Rosemarie Magdalena Albach-Retty, nota come Romy Schneider – attrice austriaca naturalizzata francese
 Rosa Albach-Retty – attrice austriaca
 Wolf Albach-Retty – attore austriaco